Théodore  Lascaris est empereur de Nicée de 1205 à 1222.
 Théodore II Lascaris, petit-fils par sa mère du précédent, est empereur de Nicée de 1254 à 1258.